Berthou ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Berthou (* 1980), französischer Radrennfahrer
 Erwan Berthou (1861–1933), französischer Dichter, Schriftsteller und französisch- und bretonischsprachiger neodruidischer Barde
 Patrick Berthou (* 1963), französischer Ruderer

Siehe auch:
 Bertou
 Berthoud
 Berthout
 Bertould